The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe () — компьютерная игра в жанре экшн, созданная по мотивам одноимённого фильма, экранизации повести Клайва С. Льюиса.

Игра была разработана компанией Buena Vista Games. Ролики и музыка в основном взяты из фильма (студий Walt Disney Pictures и Walden Media), часть сняты специально для игры как бонус.

Сюжет 
Сюжет игры в общих чертах повторяет сюжет книги и фильма.

Нарния — волшебная страна, созданная львом-волшебником Асланом. Через магический платяной шкаф в эту страну попали четыре ребёнка семейства Пэвенси, главные герои игры и книги: Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Они оказываются ввязаны в борьбу местных жителей с тиранией Белой Колдуньи. Конечная цель героев — исполнить древнее пророчество и освободить Нарнию от гнёта злой Белой Колдуньи. Игроку предстоит сражаться с волками, птеродактилями, гномами, циклопами, оборотнями, минотаврами и многими другими фантастическими существами.

Геймплей 
В игре есть 15 уровней, без возможности автосохранения посреди уровня. Игроку следует передвигаться от чекпойнта к чекпойнту, в случае гибели до достижения точки он начинает уровень заново.

Игрок имеет возможность переключаться между героями, используя необходимые для конкретной ситуации качества:

 Питер, старший брат — воин большой силы, наносящий двойной урон врагам. Также может двигать мебель или тяжелые вещи. Как самый старший он может носить на плечах сестер и раскручивать Эдмунда
 Сьюзен, старшая сестра — стреляет из лука, бросает снежки и играет на волшебной флейте, также может двигать мебель;
 Эдмунд, младший брат — единственный, кто умеет взбираться по деревьям и фонарным столбам, ходит по тонкому льду, неплохо сражается.
 Люси, младшая сестра — способна пролезть в труднодоступные щели, способна частично восстанавливать здоровье остальным, также может ходить по тонкому льду.

Ролевые умения используются в ходе прохождения игры, иногда в своеобразных парных комбинациях. Например, Сьюзен может взять Люси и запустить в ледяную глыбу, чтобы очистить дорогу, или раскрутить Эдмунда, чтобы отбиться от врагов. Игра в значительной степени рассчитана на парное прохождение. В случае отсутствия геймпада управление становится проблематичным, так как для исполнения быстрой и сложной комбинации приходится нажимать одновременно несколько кнопок.

Критика 

Игра получила смешанные отзывы критиков. The Sydney Morning Herald оценили игру в 3 балла из пяти и назвали её «хорошим началом, неизбежной серии».

На сайте-агрегаторе Metacritic версия для Xbox получила 71 балла из 100.

Примечания 

Игры по вселенной «Хроники Нарнии»
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Компьютерные игры 2005 года
Игры для Nintendo DS
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Компьютерные игры жанра Action
Квесты
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для Xbox
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании